Many Players est une entreprise spécialisée dans les jeux en ligne massivement multijoueur, tels que Virtual Regatta, Race my Day, World Tennis Game ou Click Shoot. Des jeux flash rentrent également dans le développement.

Lancé en 2002, il bénéficie de son gameplay semi-commercial. En effet, l'inscription est gratuite, mais sur chacun des jeux, le compte peut être amélioré par des achats. Virtual Regatta et Race my Day se jouent en temps réel.

Développeur de jeux vidéo
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2002